Сансовино () — итальянская фамилия. Носители:

 Сансовино, Андреа — известен главным образом как скульптор
 Сансовино, Франческо — итальянский писатель
 Сансовино, Якопо — известен главным образом как архитектор